Kenyeres ist der Familienname folgender Personen:

 Ábel Kenyeres (* 1994), ungarischer Radrennfahrer
 Fanni Kenyeres (* 1978), ungarische Handballspielerin
 Gábor Kenyeres (1938–2001), ungarischer Kameramann und Regisseur
 József Kenyeres (* 1955), ungarischer Handballspieler und -trainer
 Pál Kenyeres (1913–2004), ungarischer Journalist und Schriftsteller
 Tamás Sáringer-Kenyeres (* 1961), ungarischer Politiker
 Zoltán Kenyeres (* 1939), ungarischer Literaturhistoriker